Vodena Draga je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bosiljevo, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 46 stanovnika te 23 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji